Karangkemiri (Jeruklegi), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Karanganyar), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Karanglewas), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Kemangkon), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Maos), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Pekuncen), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangkemiri (Wanadadi), een bestuurslaag in Indonesië